Arran puede referirse a:

 La Isla de Arran;
 Una antigua región en el Cáucaso Arran;
 La organización juvenil española Arran.